Filhol ist der Familienname folgender Personen:

 Élisabeth Filhol (* 1965), französische Wirtschaftswissenschaftlerin und Romanautorin
 Henri Filhol (1843–1902), französischer Paläontologe, Höhlenforscher und Zoologe